Antonie Ewoud Jan Holwerda, een Nederlandse hoogleraar in de archeologie en Griekse Oudheden
 Benne Holwerda, een Nederlandse theoloog, predikant en hoogleraar
 Bettina Holwerda, een Nederlandse (musical)actrice
 Frâns Holwerda, een Nederlandse Friestalige dichter, schrijver en literair criticus
 Jan Hendrik Holwerda, een Nederlandse archeoloog en museumdirecteur
 Nick Holwerda, een Nederlandse liedjesschrijver werkend onder het pseudoniem Paul Roda